Martin Haller (architecte) (1835-1925), architecte allemand
 Martin Haller (journaliste) (né en 1959), journaliste et auteur autrichien
 Martin Haller (homme politique) (né en 1983), homme politique allemand (SPD), MdL Rhénanie-Palatinat
 Martin Joseph Haller (1770-1852), marchand allemand